Tarhzirt är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Tarhzirt ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tarhzirt är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Jebel Bou Ikellal,  meter över havet,  km söder om Tarhzirt. Runt Tarhzirt är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Béni Mellal,  km sydväst om Tarhzirt. Omgivningarna runt Tarhzirt är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal